Перша ліга Словенії 2006—2007 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вперше здобув Домжале.

Учасники

Турнірна таблиця 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Копер взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Словенії 2006—2007.
2. У першій половині сезону клуб Цельє мав назву Публікум.
3. У першій половині сезону клуб Інтерблок мав назву Фактор.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/6 червня 2007

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2006–2007
Словенія
Словенія
2006 у словенському спорті
2007 у словенському спорті